Cover — марка швейцарских часов.

История 
Компания была основана в 1980 году в швейцарском городе Золотурн. Создателем её стал Тео Ингольд, который до этого работал исполнительным директором на фабрике «Omega». Ингольд поставил цель создания высококачественных часов, стоимость которых была бы более доступной, чем у большинства других швейцарских часовых брендов. Это привело к появлению новой часовой ниши в индустрии швейцарских часов. Все часы компании имеют маркировку «Swiss Made», подтверждающую их швейцарское происхождение.

Коллекции 
 COVER Trend
 COVER Classic

Ссылки 
 Официальный сайт Cover 

Компании Швейцарии
Швейцарские часы
Производители часов Швейцарии